bef (dier), de benaming voor de witte borstaftekening voorkomend bij de huiskat en sommige andere dieren
 bef (kleding), een kledingstuk voor geestelijken, rechters en advocaten
 Bargoens voor een rechter
 een soort  gemetselde kraag boven de buitenkant van een raam
 een etiket om een fleshals
 beffen of cunnilingus, het oraal bevredigen van een vrouw

Zie ook 
 BEF (doorverwijspagina)